Jackie Robinson (giocatore di baseball) (1919-1972) – giocatore di baseball statunitense dei Brooklyn Doodgers, primo afroamericano a giocare in MLB in epoca moderna
Jackie Robinson (calciatore) (1917-1972) – calciatore britannico dello Sheffield Wednesday e del Sunderland
Robert Jackson Robinson (1927-2022), anche conosciuto come Jackie Robinson – cestista statunitense, medaglia d'oro alle olimpiadi del 1948
Jackie Lee Robinson (n. 1955) – cestista statunitense campione NBA coi Seattle SuperSonics nel 1979
Jackie Robinson (musicista), conosciuto anche come Harry Hippy – cantante giamaicano della band The Pioneers